Kolsh, újkőkorszaki régészeti helyszín, falu és alközségi központ az albániai Kukës megyében
Kolsh, falu és alközségi központ az albániai Lezha megyében